Roda JC stond in het seizoen 2006/07 na de competitie van 34 wedstrijden op de zesde plaats in de Eredivisie met 54 punten (15 overwinningen, 9 gelijke spelen en 10 nederlagen) en een doelsaldo van 47-36.

Daarmee plaatste de club zich voor de play offs waarin een ticket voor de UEFA Cup en een ticket voor de Intertoto Cup te verdienen waren. In die play-offs werd de club in de eerste ronde met een 0-0 gelijkspel uit en een 1-1 gelijkspel thuis (doelpunt van Andres Oper) uitgeschakeld door FC Utrecht en eindigde daarmee uiteindelijk op de achtste plaats. Andres Oper werd clubtopscorer in de competitie met 11 doelpunten, vóór Adil Ramzi met 9 doelpunten en Davy de Fauw met 5 doelpunten.

De club schakelde in de KNVB beker sc Heerenveen, ASWH en AZ Alkmaar 2 uit en strandde in de kwartfinale tegen RKC Waalwijk. Adil Ramzi en Jamaïque Vandamme werden in de bekerserie clubtopscorers met beiden twee doelpunten.

Op 2 februari 2007 stapte trainer Huub Stevens over naar Hamburger SV. Hij werd opgevolgd door zijn assistent Raymond Atteveld, waarna Martin Koopman diens assistent-trainer werd.

Roda JC had aan het einde van het seizoen 2005-2006 afscheid genomen van technisch adviseur Nol Hendriks. Ook publiekslieveling Simon Cziommer vertrok. Hetzelfde gold voor de Brazilianen Sergio en Cristiano, Jérôme Colinet, Kevin Begois, Ivan Vicelich en Gregoor van Dijk.

Nieuwkomers waren Davy De Fauw (Sparta Rotterdam), Marcel de Jong (Helmond Sport), Marcel Meeuwis (VVV Venlo), Kemy Agustien (gehuurd van AZ, vorig seizoen spelend bij Willem II), Elbekay Bouchiba (FC Twente), Dieter Van Tornhout (Club Brugge, was verhuurd aan Sparta Rotterdam) en Jamaique Vandamme (SV Roeselaere). Middenvelder Roy Bejas probeerde de overstap te maken vanuit de eigen jeugd.

In de winterstop vertrokken twee spelers die niet meer konden rekenen op speelminuten onder Stevens: Edrissa Sonko ging naar het Griekse Skoda Xanthi, terwijl Alexander Voigt vertrok naar FC Carl Zeiss Jena. Roda JC zelf nam middenvelder Bas Sibum over van FC Twente.

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook
Lijst van spelers van Roda JC

Roda JC Kerkrade naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2006/07